

Patronyme
 Rudi Marguerettaz, (1957- ), est un homme politique italien.
 Alain Marguerettaz, (1962- ), est un sportif handicapé français.

Homonymie
Homonymie de patronyme